Heimatschutzregiment steht für:

 Heimatschutzregiment, nicht aktive Jäger-Einheiten der Heeresstruktur 4 (1980–1992), siehe Liste der Truppenteile der Jägertruppe des Heeres der Bundeswehr #Heimatschutzregimenter
 Heimatschutzregiment, seit 2019 aus Heimatschutzkompanien zusammengefasste, den Landeskommandos unterstellte Einheiten, siehe Heimatschutzkompanie #Geschichte